Кубок Швейцарии по футболу 2013/2014 — футбольный турнир среди профессиональных клубов, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/32 финала. Первый раунд стартовал 14 августа 2013 года. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы УЕФА 2014/2015. Действующим победителем турнира является «Грассхоппер».

1/32 финала

1/16 финала

Ссылки 
 Официальный сайт

Швейцария
Кубок Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 2013 году
Спорт в Швейцарии в 2014 году